Nuttalochiton mirandus är en blötdjursart som först beskrevs av Thiele 1906.  Nuttalochiton mirandus ingår i släktet Nuttalochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
mirandus